Тот (венг. Tóth) — распространенная венгерская, словацкая и хорватская фамилия. Происходит от прозвища «тоток».

Носители фамилии 
 Тот, Аладар (1898—1968) — венгерский музыковед и музыкальный критик.
 Тот, Алекс — американский художник-карикатурист.
 Тот, Андраш (1949) (род. 1949) — венгерский футболист, участник чемпионата мира 1978 года.
 Тот, Андраш (1973) (род. 1973) — венгерский футболист.
 Тот, Андре де (1912—2002) — американский кинорежиссёр.
 
 Тот, Геза (1932—2011) — венгерский тяжелоатлет, мировой рекордсмен, чемпион мира, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964).
 Тот, Давид (род. 1985) — венгерский гребец-байдарочник.
 Тот, Душан (род. 1971) — словацкий футболист, выступавший на позиции защитника, и футбольный тренер.
 Тот, Дьюла (1927—2001) — венгерский борец.
 Тот, Золтан (род. 1979) — венгерский фигурист-одиночник.
 Тот, Иветт (род. 1998) — венгерская фигуристка-одиночица.
 Тот, Илона (1932—1957) — венгерская студентка-медичка, казнённая за участие в восстании 1956 года.
 
 
 Тот, Кальман (1831—1881) — венгерский поэт, драматург, журналист и политик австро-венгерского периода.
 Тот, Кальман — венгерский футболист.
 Тот, Карел (1932—2007) — словацкий балетмейстер.
 Тот, Карина (род. 1983) — австрийская кёрлингистка.
 Тот, Клаудия (в замужестве Фишер) (род. 1981) — австрийская кёрлингистка.
 Тот, Кристиан (род. 1994) — венгерский дзюдоист.
 Тот, Ласло (1895—1964) — венгерский шахматный деятель, шахматный литератор.
 Тот, Ласло (1938—2012) — австралийский геолог венгерского происхождения, вандал.
 Тот, Мате (род. 1998) — венгерский футболист.
 Тот, Матей (род. 1983) — словацкий легкоатлет, специализируется в спортивной ходьбе.
 Тот, Михай (1926—1990) — венгерский футболист.
 Тот, Оршойя (род. 1981) — венгерская актриса.
 Тот, Петер (1882—1967) — австро-венгерский и венгерский спортсмен, олимпийский чемпион по фехтованию 1908 и 1912 годов.
 Тот, Фейеш — венгерский математик, геометр.
 Тот Ференц — венгерский пилот-планерист.
 Тот, Ференц (1909—1981) — венгерский борец.
 Тот, Юрай — словацкий астроном.
 Тот, Янош (1930—2019) — венгерский кинооператор, режиссёр, сценарист.

См. также 
 Тоот